Pulaski puede hacer referencia a:

Personas 
 Edward Pulaski, Forest Ranger de los Estados Unidos que inventó una herramienta para bomberos forestales y conocido también por un episodio en el que salvó la vida a 40 bomberos.
 Kazimierz Pułaski, militar polaco y héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Herramientas 
 Pulaski o hacha-azada, herramienta para trabajos forestales inventada por Edward Pulaski y bautizada en su honor.

Vehículos 
 El USS Pulaski, buque de vapor estadounidense bautizado en honor a Kazimierz Pułaski.
 El USS Casimir Pulaski, submarino nuclear estadounidense bautizado en honor a Kazimierz Pułaski.
 La ORP Gen. K. Pułaski, fragata lanzamisiles polaca bautizada en honor a Kazimierz Pułaski.
 El USS Pulaski County, buque de desembarco estadounidense bautizado en honor a los condados.

Lugares 
 Siete condados estadounidenses que han recibido el nombre Condado de Pulaski en su honor.
 Ocho poblaciones estadounidenses homónimas.
 Pulaski (Georgia)
 Pulaski (Illinois)
 Pulaski (Iowa)
 Pulaski (Misisipi)
 Pulaski (Nueva York)
 Pulaski (Tennessee)
 Pulaski (Virginia)
 Pulaski (Wisconsin)
 Cuatro estaciones del Metro de Chicago:
 Pulaski (línea Azul)
 Pulaski (línea Naranja)
 Pulaski (línea Rosa)
 Pulaski (línea Verde)